Америка́нцы англи́йского происхожде́ния () — граждане или постоянные жители Соединённых Штатов Америки, родившиеся в Англии, являющиеся этническими англичанами или имеющие полное или частичное английское происхождение. Согласно данным American Community Survey за 2010 год американцы английского происхождения составляют приблизительно 9,0 % от общего населения США (27 млн чел.) и образуют третью по величине группу европейского происхождения после немецких американцев и ирландских американцев. Однако демографы считают эту цифру заниженной, так как многие, если не большинство людей английского происхождения, идентифицируют себя как просто «американцы» или «смешанного европейского происхождения»  .

Подавляющее большинство из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки были английского происхождения, в том числе Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Джеймс Мэдисон и Томас Джефферсон.

Количество 
Согласно переписи населения 1980 года, американцы английского происхождения составляли около 24 % населения страны (50 млн чел.) и являлись на тот момент крупнейшей этнической группой в США. По имеющимся оценкам на 1775 год, данные лица преобладали в населении американских колоний, составляя 48,7 % населения. Для сравнения: лиц африканского происхождения насчитывалось 20 %, шотландско-ирландского (ольстерские шотландцы) 7,8 %, немецкого 6,9 %, шотландского 6,6 %, голландского 2,7 %, французского 1,4 %. В течение более чем сотни лет американцы английского происхождения безусловно доминировали в США, положив свою культуру в основу американской модели общества.

В соответствии с переписью населения 1790 года (первой, проведённой уже независимыми Соединёнными Штатами), лица английского происхождения составляли 47,5 % населения страны и 60,9 % американцев европейского происхождения, при этом американцы европейского происхождения составляли в сумме 80,7 % населения. Вместе с тем, при общем населении в 4 млн чел. в стране насчитывалось около 750 тыс. лиц африканского происхождения, примерно 700 тыс. из которых являлись на тот момент рабами.

Штатами с наибольшим количеством лиц английского происхождения являлись на тот момент Массачусетс (82 %), Вермонт, Род-Айленд, Виргиния, Коннектикут, Мэриленд, федеральный округ Колумбия, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина, Мэн, Делавэр, Кентукки, Теннесси, Джорджия, штат Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания.

Согласно переписи населения 2000 года, американцы английского происхождения составляли лишь 8,7 % населения (24,5 млн чел.), являясь лишь четвёртой группой населения после лиц немецкого происхождения (первое место, около 43 млн чел. или 15 % населения), афроамериканцев (36 млн чел. или 13 %) и американцев ирландского происхождения (30,5 млн чел. или 11 % населения). Однако эта оценка, вероятно, является серьёзным недоучетом более чем на 30 миллионов, учитывая, что в переписи 1980 года, около 50 миллионов граждан утверждали, что они — по меньшей мере частичного английского происхождения.

Следует учитывать, что более 20 млн чел. определили своё этническое происхождение как «американское», так как предки многих из них в течение нескольких поколений рождались в Соединенных Штатах и они не знают своих родословных. В это количество входят многие американцы полностью или частично английского происхождения. Происхождение этой группы населения аналогично происхождению креолов в Латинской Америке или буров (африканеров) в ЮАР (лиц голландского происхождения, которые не считают себя голландцами). Кроме того, шотландско-ирландские американцы (так называемые "Scots-Irish"), по большей части являясь потомками низменных шотландцев из Лоуленда и людей из Северной Англии, колонизировавших  Ольстер в 17 веке, также имеют во многом английское происхождение. Этническая принадлежность 2 миллионов американцев-выходцев из Корнуолла как «корнуолльцы» не признаётся в США при переписи населения и классифицируется как британская, хотя большинство из этих людей тоже английского происхождения.

Также следует учитывать, что в США в настоящее время проживает около 678 тыс. экспатов с Британских островов, эмигрировавших уже в новейшее время. Не все они являются этническими англичанами; среди них насчитывается до 40 тыс. азиатов, 20 тыс. африканцев и 10 тыс. лиц смешанного происхождения.

История 
Первым английским поселением в Америке является Джеймстаун в колонии Виргиния, основанный в 1607 году. С разрешения короля Джеймса I три корабля отправились из Англии и прибыли на мыс Генри в апреле. Второй удачной колонией был Плимут, основанный в 1620 году группой людей, позднее известных как «отцы-пилигримы». Спасаясь от религиозных преследований, они бежали сначала в Голландию, и затем в Новый Свет. В сентябре 1602 году 102 пассажира корабля «Мейфлауэр» отплыли в Америку. Это путешествие стало центральной темой в американской идентичности.

В последующие годы английские поселенцы основали ряд колоний, к которым добавились также и завоевания: Новые Нидерланды (переименованные в провинцию Нью-Йорк в 1664 году) и Новая Швеция, ранее захваченная голландцами и в настоящее время известная как штат Делавэр.

После 1776 года на территорию современных США прибыло около 3,5 млн. поселенцев из Англии. Первая значительная волна началась в конце 1820-х годов в связи с волнениями в Соединённом Королевстве; она достигла пика в 1842 и затем стала медленно убывать. Большинство переселенцев были мелкими фермерами из деревень в южных и западных английских графствах, а также городскими рабочими, которые спасались от социальных и индустриальных изменений 1820-х — 1840-х годов. Какое-то количество английских поселенцев прибыли из Австралии в период золотой лихорадки.

К концу 1860-х годов иммиграция из Англии увеличилась до 60 тыс. чел. в год, к 1872-му году — до 75 тыс. в год, затем она начала убывать. Впоследствии имели место несколько новых пиков. Строительство железных дорог, индустриализация и заселение великих равнин требовали новых рабочих рук.

В течение всей американской истории лица английского происхождения были крайне широко представлены на всех уровнях государства. Английское происхождение имели 8 из первых 10 президентов США, и та же пропорция всех 42 президентов, так же как и большинство членов Конгресса, сенаторов, верховных судей.

Язык 
Английский язык преобладает в США и в настоящее время и де-факто является государственным (хотя официально государственного языка в этой стране нет). Согласно переписи 1990 года 90,4 % населения говорили только по-английски, а совсем не говоривших по-английски насчитывалось лишь 0,8 % (тогда как в 1890 году их было 3,6 %).

Некоторые штаты, в частности Калифорния, внесли в свои конституции поправки, определяющие английский язык как государственный. На практике же это означает, что государственные документы должны быть написанными по крайней мере по-английски, но могут вестись и на других языках. В частности, экзамен на стандартные водительские права штата Калифорния класса C доступен на 32 языках.

Географическое распределение 
Согласно переписи 2010 года, штатами с наибольшим количеством лиц, определяющих своё происхождение как английское, являлись:

 Юта (29 %)
 Мэн (21,5 %)
 Вермонт (18,4 %)
 Айдахо (18,1 %)
 Нью-Гэмпшир (18 %)
 Вайоминг (15,9 %)
 Орегон (13,2 %)
 Монтана (12,7 %)
 Делавэр (12,1 %)
 Колорадо, Род-Айленд и штат Вашингтон (каждый по 12 %)

Культурные коды 
Флаг США имеет английское происхождение и основан на континентальном флаге, на котором изображался в том числе и британский флаг.

Английское происхождение имеют такие традиционные американские блюда, как яблочный пирог и ростбиф.

Также из Британии происходят День благодарения и такие виды спорта как бейсбол и американский футбол.

Фамилии 
Согласно переписи США 2000 года, в список 10 наиболее распространённых фамилий вошли 8 английских. Впервые в этом списке оказались фамилии испанского происхождения.

 Смит (английское либо шотландское происхождение)
 Джонсон (английское)
 Уильямс (английское либо валлийское)
 Браун (английское, ирландское, шотландское)
 Джонс (английское, валлийское)
 Миллер (английское, шотландское, ирландское, может также быть англифицированной формой немецкой фамилии Мюллер)
 Дэвис (английское, шотландское)
 Гарсия (испанское)
 Родригес (испанское)
 Уилсон (английское, шотландское)

См. также 
 Американцы США
 Знаменитые американцы английского происхождения
 Английская диаспора

Примечания 

Народы Америки
Народы Великобритании
Население США
Английская диаспора